

476001-476100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 476001 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 476002 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#FA8072
| 476003 || || 9 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 476004 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 476005 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 476006 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 476007 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 476008 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 476009 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 476010 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 476011 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 476012 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 476013 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 476014 || || 13 de setembre de 2007 || Hibiscus || N. Teamo ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 476015 || || 11 de setembre de 2007 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 476016 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 476017 || || 11 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 476018 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 476019 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 476020 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 476021 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 476022 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 476023 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 476024 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 476025 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 476026 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 476027 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 476028 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 476029 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 476030 || || 11 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 476031 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 476032 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 476033 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 476034 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 476035 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 476036 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 476037 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 476038 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 476039 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 476040 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 476041 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 476042 || || 2 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 476043 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 476044 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 476045 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 476046 || || 13 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 476047 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 476048 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 476049 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 476050 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 476051 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 476052 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 476053 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 476054 || || 5 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 476055 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 476056 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 476057 || || 13 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 476058 || || 15 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 476059 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 476060 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 476061 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 476062 || || 18 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 476063 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 476064 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 476065 || || 20 de setembre de 2007 || Lulin || LUSS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 476066 || || 18 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 476067 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 476068 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 476069 || || 17 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 476070 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 476071 || || 6 d'octubre de 2007 || Prairie Grass || J. Mahony ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 476072 || || 6 d'octubre de 2007 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 476073 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 476074 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 476075 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 476076 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 476077 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 476078 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 476079 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 476080 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 476081 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 476082 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 476083 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 476084 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 476085 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 476086 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 476087 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 476088 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 476089 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 476090 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 476091 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 476092 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#FFC2E0
| 476093 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 476094 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 476095 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 476096 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 476097 || || 8 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 476098 || || 8 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 476099 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 476100 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

476101-476200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 476101 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 476102 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 476103 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 476104 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 476105 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 476106 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 476107 || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 476108 || || 9 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 476109 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 476110 || || 9 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 476111 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 476112 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 476113 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 476114 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 476115 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 476116 || || 13 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 476117 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 476118 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 476119 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 476120 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 476121 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 476122 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 476123 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 476124 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 476125 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 476126 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 476127 || || 16 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 476128 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 476129 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 476130 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 476131 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 476132 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 476133 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 476134 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 476135 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 476136 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 476137 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 476138 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 476139 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 476140 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 476141 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 476142 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 476143 || || 20 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 476144 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 476145 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 476146 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 476147 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 476148 || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 476149 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 476150 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 476151 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 476152 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 476153 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 476154 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 476155 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 476156 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 476157 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 476158 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 476159 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 476160 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 476161 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 476162 || || 14 d'octubre de 2007 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 476163 || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 476164 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 476165 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 476166 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 476167 || || 15 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 476168 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 476169 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 476170 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 476171 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 476172 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 476173 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 476174 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 476175 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 476176 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 476177 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 476178 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 476179 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 476180 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 476181 || || 13 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 476182 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 476183 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 476184 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 476185 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 476186 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#FFC2E0
| 476187 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 476188 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 476189 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 476190 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 476191 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 476192 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 476193 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 476194 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 476195 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 476196 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 476197 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 476198 || || 20 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 476199 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 476200 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

476201-476300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 476201 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 476202 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 476203 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 476204 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 476205 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 476206 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 476207 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 476208 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 476209 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 476210 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 476211 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 476212 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 476213 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 476214 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 476215 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 476216 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 476217 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 476218 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 476219 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 476220 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 476221 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 476222 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 476223 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 476224 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 476225 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 476226 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 476227 || || 1 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 476228 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 476229 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 476230 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 476231 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 476232 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 476233 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 476234 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 476235 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 476236 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 476237 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 476238 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 476239 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 476240 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 476241 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 476242 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 476243 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 476244 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 476245 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 476246 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 476247 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 476248 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 476249 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 476250 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 476251 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 476252 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 476253 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 476254 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 476255 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 476256 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 476257 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 476258 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 476259 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 476260 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 476261 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 476262 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 476263 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 476264 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 476265 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 476266 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 476267 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 476268 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 476269 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 476270 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 476271 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 476272 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 476273 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 476274 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 476275 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 476276 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 476277 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 476278 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 476279 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 476280 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 476281 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 476282 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 476283 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 476284 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 476285 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 476286 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 476287 || || 5 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 476288 || || 15 de novembre de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 476289 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 476290 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 476291 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 476292 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 476293 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 476294 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 476295 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 476296 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 476297 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 476298 || || 2 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 476299 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 476300 || || 9 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

476301-476400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 476301 || || 9 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 476302 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 476303 || || 14 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 476304 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 476305 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 476306 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 476307 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 476308 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 476309 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 476310 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 476311 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 476312 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 476313 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 476314 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 476315 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 476316 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 476317 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 476318 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 476319 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 476320 || || 16 de desembre de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 476321 || || 17 de desembre de 2007 || Piszkéstető || K. Sárneczky ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 476322 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 476323 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 476324 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 476325 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 476326 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 476327 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 476328 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 476329 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 476330 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 476331 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 476332 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 476333 || || 31 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 476334 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 476335 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 476336 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 476337 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 476338 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 476339 || || 15 de gener de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 476340 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 476341 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 476342 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 476343 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 476344 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 476345 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 476346 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 476347 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 476348 || || 6 de gener de 2008 || Mauna Kea || P. A. Wiegert ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 476349 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 476350 || || 1 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 476351 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 476352 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 476353 || || 11 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 476354 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 476355 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 476356 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 476357 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 476358 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 476359 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 476360 || || 30 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 476361 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 476362 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 476363 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 476364 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 476365 || || 1 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 476366 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 476367 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 476368 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 476369 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 476370 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 476371 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 476372 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 476373 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 476374 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 476375 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 476376 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 476377 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 476378 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 476379 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 476380 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 476381 || || 1 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 476382 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 476383 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 476384 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 476385 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 476386 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 476387 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 476388 || || 9 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 476389 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 476390 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 476391 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 476392 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 476393 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 476394 || || 12 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 476395 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 476396 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 476397 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 476398 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 476399 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 476400 || || 9 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

476401-476500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 476401 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 476402 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 476403 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 476404 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 476405 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 476406 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 476407 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 476408 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 476409 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 476410 || || 24 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 476411 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 476412 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 476413 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 476414 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 476415 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 476416 || || 29 de febrer de 2008 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 476417 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 476418 || || 19 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 476419 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 476420 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 476421 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 476422 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#FA8072
| 476423 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 476424 || || 31 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 476425 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 476426 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 476427 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 476428 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 476429 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 476430 || || 7 de febrer de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 476431 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 476432 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 476433 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 476434 || || 29 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 476435 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 476436 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 476437 || || 14 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#FFC2E0
| 476438 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 476439 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 476440 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 476441 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 476442 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 476443 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 476444 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 476445 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 476446 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 476447 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 476448 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 476449 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 476450 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 476451 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 476452 || || 6 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 476453 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 476454 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 476455 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 476456 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 476457 || || 20 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 476458 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 476459 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 476460 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 476461 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 476462 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 476463 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 476464 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 476465 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 476466 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 476467 || || 5 de març de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 476468 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 476469 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 476470 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 476471 || || 25 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 476472 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 476473 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 476474 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 476475 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 476476 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 476477 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 476478 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 476479 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 476480 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 476481 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 476482 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 476483 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 476484 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 476485 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 476486 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 476487 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 476488 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 476489 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 476490 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 476491 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 476492 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 476493 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 476494 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 476495 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 476496 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 476497 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 476498 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 476499 || || 26 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 476500 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

476501-476600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 476501 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 476502 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 476503 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#FA8072
| 476504 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 476505 || || 13 d'abril de 2008 || Sierra Nevada || Sierra Nevada Obs. ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 476506 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 476507 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 476508 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 476509 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 476510 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 476511 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 476512 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 476513 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 476514 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 476515 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 476516 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 476517 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 476518 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 476519 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 476520 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 476521 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 476522 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 476523 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 476524 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 476525 || || 7 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 476526 || || 9 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 476527 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 476528 || || 8 de març de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 476529 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 476530 || || 4 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 476531 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 476532 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 476533 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#C2FFFF
| 476534 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 476535 || || 14 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 476536 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 476537 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 476538 || || 24 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 476539 || || 25 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 476540 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 476541 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 476542 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 476543 || || 27 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 476544 || || 27 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 476545 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 476546 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 476547 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 476548 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 476549 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 476550 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 476551 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 476552 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 476553 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 476554 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 476555 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 476556 || || 11 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 476557 || || 26 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 476558 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#FA8072
| 476559 || || 28 de juliol de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 476560 || || 28 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 476561 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 476562 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 476563 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 476564 || || 26 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 476565 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 476566 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 476567 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 476568 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 476569 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 476570 || || 4 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 476571 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 476572 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 476573 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 476574 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 476575 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 476576 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 476577 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 476578 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 476579 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 476580 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 476581 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 476582 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 476583 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 476584 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 476585 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 476586 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 476587 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 476588 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 476589 || || 25 de setembre de 2008 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 476590 || || 24 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 476591 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 476592 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 476593 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 476594 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 476595 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 476596 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 476597 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 476598 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 476599 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 476600 || || 27 de setembre de 2008 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|}

476601-476700 

|-bgcolor=#FFC2E0
| 476601 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 476602 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 476603 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 476604 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 476605 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 476606 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 476607 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 476608 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 476609 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 476610 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 476611 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 476612 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 476613 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 476614 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 476615 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 476616 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 476617 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 476618 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 476619 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 476620 || || 24 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 476621 || || 10 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 476622 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 476623 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 476624 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 476625 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 476626 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 476627 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 476628 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 476629 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 476630 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 476631 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 476632 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 476633 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 476634 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 476635 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 476636 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 476637 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 476638 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 476639 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 476640 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 476641 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 476642 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 476643 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 476644 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 476645 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 476646 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 476647 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 476648 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 476649 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 476650 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 476651 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 476652 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 476653 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 476654 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 476655 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 476656 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 476657 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 476658 || || 24 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 476659 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 476660 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 476661 || || 4 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 476662 || || 4 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 476663 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 476664 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 476665 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 476666 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 476667 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 476668 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 476669 || || 3 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 476670 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 476671 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 476672 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 476673 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 476674 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 476675 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 476676 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 476677 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 476678 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 476679 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 476680 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 476681 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 476682 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 476683 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 476684 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 476685 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 476686 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 476687 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 476688 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 476689 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 476690 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 476691 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 476692 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 476693 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 476694 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 476695 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 476696 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 476697 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 476698 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 476699 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 476700 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

476701-476800 

|-bgcolor=#fefefe
| 476701 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 476702 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 476703 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 476704 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 476705 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 476706 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 476707 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 476708 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 476709 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 476710 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 476711 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 476712 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 476713 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 476714 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 476715 || || 2 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 476716 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 476717 || || 7 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 476718 || || 7 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 476719 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 476720 || || 22 d'octubre de 2008 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 476721 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 476722 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 476723 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 476724 || || 18 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 476725 || || 19 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 476726 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 476727 || || 19 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 476728 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 476729 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 476730 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 476731 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 476732 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 476733 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 476734 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 476735 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 476736 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 476737 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 476738 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 476739 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 476740 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 476741 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 476742 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 476743 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 476744 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 476745 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 476746 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 476747 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 476748 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 476749 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 476750 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 476751 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 476752 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 476753 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 476754 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 476755 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 476756 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 476757 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 476758 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 476759 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 476760 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 476761 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 476762 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 476763 || || 27 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 476764 || || 27 d'octubre de 2008 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 476765 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 476766 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 476767 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 476768 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 476769 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 476770 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 476771 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 476772 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 476773 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 476774 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 476775 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 476776 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 476777 || || 4 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 476778 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 476779 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 476780 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 476781 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 476782 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 476783 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 476784 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 476785 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 476786 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 476787 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 476788 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 476789 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 476790 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 476791 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 476792 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 476793 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 476794 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 476795 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 476796 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 476797 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 476798 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 476799 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 476800 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

476801-476900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 476801 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 476802 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 476803 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 476804 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 476805 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 476806 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#FA8072
| 476807 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 476808 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 476809 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 476810 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 476811 || || 9 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 476812 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 476813 || || 31 d'octubre de 2008 || Magdalena Ridge || W. H. Ryan ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 476814 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 476815 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 476816 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 476817 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 476818 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 476819 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 476820 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 476821 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 476822 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 476823 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 476824 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 476825 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 476826 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 476827 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 476828 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 476829 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 476830 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 476831 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 476832 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 476833 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 476834 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 476835 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 476836 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 476837 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 476838 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 476839 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 476840 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 476841 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 476842 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 476843 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 476844 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 476845 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 476846 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 476847 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 476848 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 476849 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 476850 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 476851 || || 10 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 476852 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 476853 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 476854 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 476855 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 476856 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 476857 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 476858 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 476859 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 476860 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 476861 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 476862 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 476863 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 476864 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 476865 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 476866 || || 24 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 476867 || || 6 de novembre de 2008 || Cordell-Lorenz || Cordell–Lorenz Obs. ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 476868 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 476869 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 476870 || || 25 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 476871 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 476872 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 476873 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 476874 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 476875 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 476876 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 476877 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 476878 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 476879 || || 4 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 476880 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 476881 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 476882 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 476883 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 476884 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 476885 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 476886 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 476887 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 476888 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 476889 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 476890 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 476891 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 476892 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 476893 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 476894 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 476895 || || 18 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 476896 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 476897 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 476898 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 476899 || || 18 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 476900 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

476901-477000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 476901 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 476902 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 476903 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#FFC2E0
| 476904 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 476905 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 476906 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 476907 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 476908 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 476909 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 476910 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 476911 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 476912 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 476913 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 476914 || || 23 de novembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 476915 || || 20 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 476916 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 476917 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 476918 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 476919 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 476920 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 476921 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 476922 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 476923 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 476924 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 476925 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 476926 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 476927 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 476928 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 476929 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 476930 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 476931 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 476932 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 476933 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 476934 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 476935 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 476936 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 476937 || || 17 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 476938 || || 21 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 476939 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 476940 || || 30 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 476941 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 476942 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 476943 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 476944 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 476945 || || 3 de desembre de 2008 || Marly || P. Kocher ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 476946 || || 18 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 476947 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 476948 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 476949 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 476950 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 476951 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 476952 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 476953 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 476954 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 476955 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 476956 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 476957 || || 2 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 476958 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 476959 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 476960 || || 7 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 476961 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 476962 || || 1 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 476963 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 476964 || || 1 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 476965 || || 22 de desembre de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 476966 || || 22 de desembre de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 476967 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 476968 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 476969 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 476970 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 476971 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 476972 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 476973 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 476974 || || 29 de desembre de 2008 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 476975 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 476976 || || 29 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 476977 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 476978 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 476979 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 476980 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 476981 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 476982 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 476983 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 476984 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 476985 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 476986 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 476987 || || 30 de desembre de 2008 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 476988 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 476989 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 476990 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 476991 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 476992 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 476993 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 476994 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 476995 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 476996 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 476997 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 476998 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 476999 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 477000 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (475001)-(480000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)